Пара Крис Гуччоне / Жорж Бастль — победительница соревнований.

Посев 

  Рик де Вуст /  Скотт Липски (Четвертьфинал)
  Михаил Елгин /  Александр Кудрявцев (Финал)

<ol start="3">
 Айсам-уль-Хак Куреши /  Джозеф Сирианни ''(Четвертьфинал)
 Михаэль Беррер /  Крис Хаггард (Отказ)

Ход турнира

Ссылки 
 

Soweto Open 2009